88 může být:

 88 (číslo) – přirozené číslo
 88 – rok
 88 př. n. l. – rok
 The 88 – americká indie rocková skupina
 Heil Hitler – číselný odkaz na nacistický pozdrav
 Messier 88 – spirální galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 STS-88 – let raketoplánu Endeavour